Moreel est un nom de famille. C'est une variante du patronyme "Morel". Il peut faire référence à:
 Triptyque Moreel, une œuvre du peintre primitif flamand Hans Memling, représentant notamment Willem Moreel, un important homme politique et riche banquier de la branche brugeoise de la Banque de Rome
 Georges Moreel (1924-2003), un footballeur professionnel français
 Léon Moreel (1901-1978), un historien français de la région de Dunkerque

Voir aussi 
 Morel
 Moreels, patronyme belge